Antoni Camps i Bau (Sant Joan de Vilatorrada, 1938), futbolista català
 Antoni Camps Casasnovas, polític menorquí
 Antoni Camps i Fabrés (Manresa, 1822 - Barcelona, 1882), industrial i poeta de la Renaixença.
 Antoni Camps i Fullana, músic i cronista menorquí